Коробе́цкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Ельнинского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Коробец.

Главой Администрации является Буряков Игорь Витальевич.

Географические данные 
 Расположение: восточная часть Ельнинского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Дорогобужским районом
 на севере — с Мазовским сельским поселением
 на северо-востоке — с Угранским районом
 на востоке — с Калужской областью
 на юго-востоке — с Теренинским сельским поселением
 на юге — с Мутищенским сельским поселением
 на юго-западе — с Пронинским сельским поселением
 на западе — с Бобровичским сельским поселением
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Новоалександровский(А101)- Спас-Деменск — Ельня — Починок (с востока на запад).
 По территории поселения проходит железная дорога Смоленск — Сухиничи, имеется станция Коробец.
 Крупные реки: Угра, Усия, Демина. На территории поселения находится водораздел между реками бассейна Чёрного (бассейн Десны и Каспийского (бассейн Угры) морей.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. 

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года в Коробецкое сельское поселение 5 июня 2017 года были включены все населённые пункты трёх упразднённых сельский поселений: Мазовского, Пронинского и Теренинского.

Экономика 
2 школы, 2 дома культуры, сельхозпредприятие «Коробец», молокоприёмный пункт.

Население

Населённые пункты
В состав сельского поселения входит 60 населённых пунктов:

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сведения на сайте районной администрации

Примечания 

Сельские поселения Ельнинского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Ельнинского района